The Kid steht für:

Filme:
 The Kid (1910), US-amerikanischer Stummfilm von Frank Powell (1910)
 The Kid (1921), US-amerikanischer Stummfilm von Charles Chaplin (1921)
 The Kid – Image ist alles (Disney's The Kid), US-amerikanische Filmkomödie von Jon Turteltaub (2000)
 The Kid (2010), britisches Drama von Nick Moran (2010)
 The Kid – Pfad der Gesetzlosen, US-amerikanisches Westerndrama von Vincent D’Onofrio (2019)

Musik:
 The Kid (Band), schwedische Band
 The Kid (Musical), Musical von Michael Zam, Andy Monroe und Jack Lechner (2010)

Personen:
 Billy the Kid (1859–1881), US-amerikanischer Revolverheld
 The Kid Laroi (* 2003), australischer Rapper

Siehe auch:
 Kid, Begriffsklärung